Baldes ist der Familienname folgender Personen:

 August Rippel-Baldes (1888–1970), deutscher Mikrobiologe
 Jochen Baldes (* 1964), deutscher Musiker